Joachim, keresztnév
 Joachim, családnév

 Joákim, bibliai alak, Júda királya